Le nom Machines désigne :

 Une Machine : un dispositif pouvant accomplir diverses taches.
 Un jeu vidéo : Machines (jeu vidéo) d'Acclaim Entertainment